Nicotina bezeichnet:
 Tabak
 ein in Tabak enthaltenes giftiges Alkaloid, siehe Nikotin
 einen mexikanischen Film, siehe unter Nicotina (Film)